Phase One (bedrijf), een Deense fabrikant van fotografische apparatuur en software
 Phase One (Saga), een album van de Canadese band Saga
 Phase One: Celebrity Take Down, een dvd van de virtuele Britse band Gorillaz